Schönenberg è un toponimo composto da due parole tedesche, schöne ("bella") e Berg ("montagna").

Francia 
 Schönenberg im Breuschtal – antico nome tedesco di Belmont, comune francese nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Schönenberg – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Schönenberg – ex comune ora frazione di Jettingen-Scheppach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schönenberg – ex comune ora frazione di Nieheim, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schönenberg – ex comune ora frazione di Schönenberg-Kübelberg, comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Schönenberg-Kübelberg – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Kradolf-Schönenberg – comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Schönenberg – comune nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)
 Schönenberg an der Thur – ex comune ora frazione di Kradolf-Schönenberg, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
 Schönberg – pagina di disambiguazione
 Schöneberg – pagina di disambiguazione
 Schomberg – pagina di disambiguazione
 Schoenberg – pagina di disambiguazione